Ранчо лос Лопез има више значења:

 Ранчо лос Лопез (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Лопез (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Лопез, Ранчо дел Инхенијеро (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Лопез (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Лопез (Сантос Рејес Тепехиљо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лос Лопез, Исабел Лопез (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику